E néven ismert személyek
 II. Piusz pápa (1405–1464, uralk. 1458–1464), született Enea Silvio Piccolomini (latinul Aeneas Sylvius Piccolomini). 
 Enea Silvio Piccolomini császári tábornok (1643–1689), a balkáni törökellenes hadjárat hadvezére (Äneas Sylvius Piccolomini).
 Enea Silvio Piccolomini d’Aragona (1653–1673), Amalfi hercege, német-római birodalmi herceg (Reichsfürst), császári ezredes.
 Enea Silvio Piccolomini bíboros (1709–1768), kuriális kamarás (al-kammerlengo), pápai legátus Romagnában.